Я́дерная электро́ника — направление в экспериментальных методах ядерной физики, в рамках которого для получения, преобразования и обработки информации, поступающей от детекторов частиц используют электронные приборы.

Общие сведения 
Малая длительность и высокая частоты исследуемых процессов ядерной физики обуславливает требование от электронных устройств высокого, порядка 10 с, временного разрешения. А тот факт, что одновременно происходит вычисление и анализ большого числа параметров — амплитуды сигнала, времени его прихода, координаты точки его детектирования и прочее, диктует необходимость использования высокопроизводительных ЭВМ.

Компоненты ядерной электроники 
Перечень используемых компонентов определяется решаемыми в ядерной электроники задачами, состоящими в следующем:
 при регистрации частиц и фотонов излучений требуется счёт импульсов от детекторов
 при идентификации типа частиц и исследовании их спектра требуется анализ формы импульса, определение его амплитуды и относительной временной задержки между импульсами
 при исследовании пространственного распределения частиц требуется регистрация номеров «сработавших» детекторов или непосредственное определение координаты точки детектирования

Для решения имеющихся задач, кроме детекторов частиц, используют амплитудные дискриминаторы, схемы пропускания и сумматоры, многоканальные временные и амплитудные анализаторы, а также устройства для съёма информации с координатных детекторов, например искровых или пропорциональных камер.

Области применения 
Помимо ядерной физики эти методы находят применение во всех исследованиях имеющих сходные задачи при работе с ионизирующим излучением. Например, в химии, биологии, медицине, космических исследованиях.

См. также 
 NIM
 КАМАК
 FASTBUS
 ESONE

Примечания 

Электроника